Куянов — фамилия:
 Куянов, Виктор Васильевич (род. 1931) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Куянов, Олег Викторович (1969—1999) — Герой Российской Федерации.